Эль-Морель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 5,92 км². Население — 3 395 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Официальная страница 
Información general (en catalán)
Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны